Мэри Годвин () — имя двух известных женщин:
 Мэри Вуллстонкрафт (в замужестве Годвин; 1759—1797) — английская феминистка, философ и писательница.
 Мэри Шелли (в девичестве Годвин; 1797—1851) — английская писательница, автор книги о Франкенштейне, дочь Мэри Вуллстонкрафт.